Jméno a příjmení Aleš Rozehnal má více nositelů:

 Aleš Rozehnal (advokát) (* 1970) – český advokát, jednatel společnosti CET 21
 Aleš Rozehnal (politik) (* 1952) – český výtvarník, galerista a politik, poslanec PSP za ODS